Cavalcando col diavolo (Ride with the Devil) – film del 1999 diretto da Ang Lee
 Ride with the Devil – film del 1999 diretto da Donald G. Jackson